Tessera (mozaïek), de term voor de kleine vierhoekige plaatjes waarmee men onder andere mozaïekvloeren legde
 Tessera (handel), een oud Romeins equivalent van een theaterkaartje
 Tessera (Venus), een gebied van zwaar vervormd terrein op de planeet Venus